Huit navires de la Royal Navy britannique ont été nommés HMS Intrepid:
 , un vaisseau de ligne de  rang de 64 canons, ancien vaisseau français lancé sous le nom de Sérieux. Il est capturé en 1747 et démantelé en 1765.
 , un vaisseau de ligne de  rang de 64 canons, lancé en 1770, affecté au service de port à partir de 1810 et vendu en 1828.
 , un sloop de 16 canons, lancé en 1780. Il sombre en 1800.
 , un sloop d'exploration à hélice en bois, ancien navire marchand sous le nom de Free trade (en ). Il est acquis en 1850 et brièvement rebaptisé HMS Perseverance, avant d'être renommé HMS Intrepid plus tard en 1850. Il est abandonnée dans l'Arctique en 1854.
 , une canonnière à hélice en bois lancé en 1855 et vendue en 1864.
 , un croiseur protégé de  lancé en 1891. Converti en mouilleur de mines en 1910 et coulé comme blockship lors du raid sur Zeebruges en 1918.
 , un destroyer de  lancé en 1936 et coulé lors d'une attaque aérienne en 1943.
 , un Landing Platform Dock de  lancé en 1964. Désarmé en 1991 et peu à peu démantelé, il est envoyé à la ferraille en 2008.

Voir aussi 
 Pour les navires de la Marine française du même nom : 

Nom de bateau de la Royal Navy